Лагос може да се отнася за:

География 
 Лагос - бивша столица и най-голям град на Нигерия;
 Лагос – щат в Югозападна Нигерия;
 Лагос - град в Южна Португалия;
 Лагос - община в департамент Пирене Атлантик в Южна Франция;
 Лагос или Порто Лагос - село в ном Ксанти, Северна Гърция;

Фамилни имена 
 Рикардо Лагос (р. 1938) — чилийски политик, президент на Чили (2000-2006);
 Панайотис Лагос (р. 1985) – гръцки футболист;